Vlădești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Vlădești (Argeș)
 Vlădești (Galați)
 Vlădești (Vâlcea)